Относи́тельное измене́ние — безразмерная величина, число, показывающее во сколько раз изменилась некоторая величина относительно первоначального её значения. Измеряется в долях (например, «величина изменилась в 2 раза»),  процентах («увеличилась на 100 %»), при малых значениях изменения часто применяются миллионные доли (части на миллион, ppm).

Так же называется метод математического преобразования абсолютных значений временного ряда. Используется при прогнозировании временных рядов. При этом ряду  ставится в соответствие ряд:

 

где:  — абсолютное значение ряда в точке ,  — относительное изменение в точке .

См. также 
 Пропорциональность
 Абсолютное изменение
 Конечные разности

Ссылки 
 Инструменты для прогнозирования временных рядов

Арифметика
Анализ временных рядов